Муниципалитет Карлос-Касарес () — муниципалитет в Аргентине в составе провинции Буэнос-Айрес.

Территория — 2446 км². Население — 22 237 человек. Плотность населения — 9,08 чел./км².

Административный центр — Карлос-Касарес.

История 
Муниципалитет был образован в 1907 году. Власти разместились в уже существовавшем тогда городке Карлос-Касарес, названном в честь бывшего губернатора провинции Буэнос-Айрес.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Буэнос-Айрес.

Департамент граничит:
на северо-западе — c муниципалитетом Линкольн
на северо-востоке — с муниципалитетом 9 Июля
на юго-востоке — с муниципалитетом Боливар
на юге — с муниципалитетом Иполито-Иригойен
на западе — с муниципалитетом Пеуахо

Важнейшие населённые пункты

Примечания 

Муниципалитеты провинции Буэнос-Айрес